El término glam hace referencia a varios artículos:

Acrónimo
GLAM, sigla organizativa anglosajona de galerías, bibliotecas, archivos y museos como instituciones recolectoras del patrimonio cultural.

Música
Glam (grupo musical), una banda femenina de Corea del Sur.
Glam metal
Glam rock

Televisión
Glam Girls, serie de televisión mexicana.